Die Irish Premier League 2008/09 war die erste Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga seit der Neuorganisation der Liga und die 108. Spielzeit insgesamt. Sie begann am 16. August 2008 und endete am 2. Mai 2009 mit den letzten Spielen des Meisterschafts-Playoffs und des Abstiegs-Playouts. Glentoran FC wurde zum 23. Mal Meister.

Modus 
Mit Beginn der Saison 2008/09 wurde das nordirische Ligasystem reorganisiert. Die bisherige Irish Premier League wurde im Zuge dessen in IFA Premiership umbenannt und von 16 auf 12 Mannschaften reduziert.

Die Mannschaften spielten zunächst dreimal gegeneinander. Nach 33 Spieltagen teilte sich die Liga in ein Meisterplayoff und ein Abstiegsplayout mit jeweils sechs Teams, in denen jede Mannschaft einmal gegen jedes Team der Gruppe antrat. Da Bangor FC wegen finanzieller Schwierigkeiten freiwillig in die zweite Spielklasse abstieg, spielte der Tabellenletzte in der Relegation.

Vereine

Vorrunde

Tabelle

Kreuztabelle

Meisterplayoff 
Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Abstiegsplayout 
Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Relegation 

|}

Torschützenliste

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Saison auf eu-football

Einzelnachweise 

2008/09
Fußballsaison 2008/09